T9 puede referirse a:
 Texto predictivo (cuyo símbolo es T9), tecnología de entrada de texto diseñada para teléfonos móviles; 
 Soyuz T-9, misión espacial soviética tripulada realizada en una nave Soyuz T; o
 Novena vértebra torácica (T9).